Davidoff Swiss Indoors 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Davidoff Swiss Indoors rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2011 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 1 838 100 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Szwajcarii